James Connolly (1868–1915) – irlandzki polityk, działacz socjalistyczny
 James Brendan Connolly (1868–1957) – amerykański lekkoatleta oraz pisarz-marynista, pierwszy mistrz nowożytnych igrzysk olimpijskich
 James Connolly (1869–1962) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy z Tasmanii
 James J. Connolly (1881–1952) – amerykański polityk, kongresman z Pensylwanii
 James Bell Connolly (1892–1980) – australijski polityk, parlamentarzysta stanowy z Tasmanii
 James Connolly (1900–1940) – amerykański lekkoatleta, biegacz, olimpijczyk
 James L. Connolly (1909–1982) – kanadyjski polityk
 James Connolly (ur. 2001) – walijski piłkarz